Энтони Икегу (; ) — кенийский боксёр, представитель наилегчайшей весовой категории. Выступал за национальную сборную Кении по боксу в конце 1980-х годов, участник летних Олимпийских игр в Сеуле.

Биография 
Энтони Икегу родился 10 февраля 1963 года.

Информация о начале пути в боксе и ранних достижениях на ринге отсутствует в открытых источниках.

Наивысшее внимание к своей спортивной карьере Икегу привлёк в возрасте 25 лет в сезоне 1988 года, когда вошёл в основной состав кенийской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Предварительный этап категории до 51 кг он преодолел без соперника, тогда как в 1/16 финала досрочно во втором раунде потерпел поражение от представителя Франции Филиппа Десовуая и выбыл из борьбы за медали.

После сеульской Олимпиады Энтони Икегу больше не показывал сколько-нибудь значимых результатов в боксе на международной арене.

Примечания 

Боксёры Кении
Боксёры 1980-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года